Johann Dauber ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Dauber (1610–1672), deutscher Gelehrter
 Johann Peter Dauber (1598–1650), deutscher Gelehrter